Avenel

 Avenel, eine Stadt im US-Bundesstaat New Jersey

Avenel ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Avenel (1948–2014), französischer Jazzbassist
 Paul Avenel (1823–1902), französischer Dichter und Romanschriftsteller